Sankt Pauls (parochie, Aarhus)
 Sankt Pauls (parochie, Kopenhagen)